Redemann ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Redemann (1871–1925), deutscher Kommunalpolitiker
 Ignaz Redemann (1809–??), um 1835 Respondent zu Bonn
 Wilhelm Redemann (1892–1953), deutscher Maler und Fotograf

Siehe auch:
 Redmann
 Reddemann